Дик Трейси — художественный фильм 1990 года.
 Dick Tracy — компьютерная игра для платформ Sega Master System и Sega Mega Drive 1990 года по мотивам комиксов и фильма, разработанная Sega.
 Dick Tracy — компьютерная игра для платформ Nintendo Entertainment System и Game Boy 1990 года по мотивам комиксов и фильма, разработанная Realtime Associates.
 Dick Tracy — компьютерная игра для платформ Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS и ZX Spectrum 1990 года по мотивам комиксов и фильма, разработанная Titus Interactive.